Latisha Chan e Martina Hingis erano le detentrici del titolo, ma la Hingis si è ritirata al termine della stagione 2017. Chan ha giocato insieme a Chan Hao-ching, ma le due hanno perso al secondo turno contro Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová, che hanno poi vinto il titolo sconfiggendo in finale Ekaterina Makarova ed Elena Vesnina con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (semifinale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (semifinale)

 Monica Niculescu /  Andrea Sestini Hlaváčková (quarti di finale)
 Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (secondo turno)
 Kiki Bertens /  Johanna Larsson (primo turno)
 Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale)

Wildcard

  Viktoryja Azaranka /  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Eugenie Bouchard /  Sloane Stephens (primo turno)

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2018